Kujang (Cikoneng), een plaats in Indonesië
Kujang (Karangnunggal), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing